Cowboy, o condutor de boiada

Cinema
Cowboy (1958), com Glenn Ford e Jack Lemmon
Cowboy (documentário), produzido em 1966
Cowboy (2013), produção malasiana
Cowboys (2013), produção croata
Os Cowboys, com John Wayne (original: The Cowboys)
The Cowboys (telessérie), exibida na década de 1970

Outros usos
Cowboy (álbum), da banda Erasure
AT&T Stadium, ou "Cowboys Stadium", estádio de futebol americano

Desambiguação